Prenzlau kan syfta på:

 Prenzlau – en stad i Landkreis Uckermark, Brandenburg, Tyskland.
 Prenzlau, Queensland – en stad i Australien.
 Prenzlau im Landkreis Marienwerder – det historiska tyska namnet på en ort i  kommunen Gardeja, Powiat Kwidzyński, Pommerns vojvodskap i Polen, se Przęławek

Se även
Prenzlauer Berg – stadsdel i Berlin.